Štiljanović ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Štiljanović († 1546), serbische Despotin, Fürstin und Heilige
 Stefan Štiljanović († 1543), serbischer Despot und Heiliger